kppp est un composeur téléphonique pour le bureau KDE. kppp est une abréviation pour « KDE Point-to-Point Protocol ». C'est une interface graphique au démon pppd.

kppp est surtout utilisé pour se connecter à un FAI via un modem.

Références 

KDE
Logiciel libre sous licence GPL